Забег имеет несколько значений:

 Отдельное состязание в беге.
 Состязание на собачьих бегах.
 Общее название гонки на ипподроме.

См. также 
 ЗаБег.РФ

Литература 
 Статья в толковом словаре русского языка Ушакова.